Línea 22 puede referirse a:
 Línea 22 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 22 del transporte urbano de Córdoba.
 Línea 22 de colectivos de Paraná.
 Línea 22 de autobuses de Almería.
 Línea 22 de autobuses de Barcelona.
 Línea 22 de autobuses de Madrid.
 Línea 22 de autobuses de Pamplona.
 Línea 22 de los Transportes Urbanos de Zaragoza.
 Línea 22 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.